Монс — місто в Бельгії, адміністративний центр провінції Ено.
 Монс (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.
 Монс Євген Володимирович (1989) — російський хокеїст, нападник.

Див. також 
 Атіс-Монс — місто та муніципалітет у Франції.
 Атіс-Монс (кантон) — кантон у Франції в департаменті Ессонн регіону Іль-де-Франс.

Багатозначні терміни